Sault Ste. Marie kan syfta på:

 Sault Ste. Marie, Ontario – en stad i Kanada norr om Saint Mary's River
 Sault Ste. Marie, Michigan – en stad i USA söder om Saint Mary's River